São João Nepomuceno kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São João Nepomuceno (ort), Minas Gerais, 
 São João Nepomuceno (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar